Узун-Оюк − название рек:

Россия 
 Узун-Оюк (приток Башкауса) − река в Республике Алтай.
 Узун-Оюк (приток Чулышмана) − река в Республике Алтай.